Кирилл Юрьевич Рыбьяков (также известен под псевдонимом Карл Фишер) (7 сентября 1968, Тюмень) — поэт, метафизик, рок-музыкант. Лидер рок-группы «Кооператив Ништяк».

По образованию филолог. С 1984 года занимается музыкальной деятельностью. В 1987—1992 годах работал в Тюменском театре кукол бутафором, конструктором кукол, актером.

С 2001 года живёт в Москве. В 2002 году Кириллом основан независимый лейбл Zamogilye Records, специализирующийся на выпуске CD.

См. также 
 Следы на снегу (фильм, 2014)

Ссылки 
 
 
 
 
 

Рок-музыканты России